Бо́лбас () — белорусская фамилия; географически связана с Бобруйским районом Могилёвской области. Известные носители:
 Болбас, Александр Карпович (1911—2008) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Болбас, Вадим Иванович — белорусский литератор, член Союза белорусских писателей.
 Болбас, Иван Яковлевич (1919—?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Болбас, Максим Фёдорович (1918—1997) — белорусский экономист, историк, доктор экономических наук, исследователь экономической истории Беларуси XIX века.